|-
| 65001 Teodorescu || || 9 de gener, 2002 || Campo Imperatore || CINEOS
|-
| 65002 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65003 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65004 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65005 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65006 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65007 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65008 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65009 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65010 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65011 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65012 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65013 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65014 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65015 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65016 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65017 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65018 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65019 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65020 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65021 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65022 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65023 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65024 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65025 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65026 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65027 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65028 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65029 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65030 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65031 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65032 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65033 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65034 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65035 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65036 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65037 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65038 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65039 - || || 14 de gener, 2002 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 65040 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65041 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65042 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65043 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65044 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65045 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65046 - || || 13 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65047 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65048 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65049 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65050 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65051 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65052 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65053 - || || 13 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65054 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65055 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65056 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65057 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65058 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65059 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65060 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65061 - || || 14 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65062 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65063 - || || 5 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65064 - || || 6 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65065 - || || 7 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65066 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65067 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65068 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65069 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65070 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65071 - || || 9 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65072 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65073 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65074 - || || 10 de gener, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65075 - || || 12 de gener, 2002 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 65076 - || || 8 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65077 - || || 9 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65078 - || || 18 de gener, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65079 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65080 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65081 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65082 - || || 18 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65083 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65084 - || || 19 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65085 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65086 - || || 25 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65087 - || || 22 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65088 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65089 - || || 26 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65090 - || || 23 de gener, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65091 - || 2002 CF || 1 de febrer, 2002 || Cima Ekar || Asiago-DLR Asteroid Survey
|-
| 65092 - || || 3 de febrer, 2002 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 65093 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65094 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65095 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65096 - || || 3 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65097 - || || 6 de febrer, 2002 || Socorro || LINEAR
|-
| 65098 - || || 4 de febrer, 2002 || Palomar || NEAT
|-
| 65099 - || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
| 65100 Birtwhistle || || 8 de febrer, 2002 || Fountain Hills || C. W. Juels, P. R. Holvorcem
|-
5